Thugut steht für:
 Zeche Thuegut, ehemaliges Steinkohlenbergwerk in Witten-Vormholz
 Johann Amadeus Franz von Thugut (1736–1818), österreichischer Staatsmann